Безобразовка — название населённых пунктов в России:

 Безобразовка — деревня в Моршанском районе Тамбовской области.
Безобразовка — до 1961 года название деревни Горки в Новодеревеньковском районе Орловской области.
 Безобразовка — до 1960 года название села Сосновка в Кузнецком районе Пензенской области.
 Безобразовка — до 1960 года название посёлка Луговое в Балашовском районе Саратовкой области.
Безобразовка — до 1962 года название села Первомайское в Калининском районе Саратовской области.
 Безобразовка — до 1960 года название села Октябрьское в Павловском районе Ульяновской области.